Русанов:
 Русанов Аркадій Васильович (1875 — до 1935) — полковник Армії УНР.
 Русанов Владислав Адольфович — український гірничий інженер, доцент кафедри технології і техніки геологорозвідувальних робіт гірничо-геологічного факультету ДонНТУ; письменник, автор російськомовних романів та оповідань у жанрі фентезі.
 Русанов Володимир Олександрович — російський полярний дослідник, геолог, географ, що зник безвісти 1913 року.
 Русанов Георгій Олександрович — український вчений у галузі медицини. Доктор медичних наук (1964 р.), професор (1965 р.).
 Русанов Микола Кіндратович — український радянський діяч, випробувач двигунів Харківського моторобудівного виробничого об'єднання «Серп і Молот». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Русанов Яків Васильович (1834, м. Саранськ — 1908) — просвітитель, етнограф, член—кореспондент Імператорського археологічного товариства.

Див. також 
 Русанова

Російські прізвища